Wiesener ist der Familienname folgender Personen: 

 Christian Enoch Wiesener (1798–1861), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher und Dichter, Superintendent in Wolgast
 Paul Wiesener, deutscher Fußballspieler der 1910er Jahre
 Rudolf Wiesener (1899–1972), deutscher Politiker (KPD)
 Wilhelm Wiesener († 1893), deutscher evangelischer Pfarrer und Kirchenhistoriker